Hi-5 ou Hi5 :

Televisão 
 Hi-5 - É uma franquia televisiva originalmente da Austrália, exibida no Discovery Kids BR e produzida atualmente pela Asiasons.

Outras áreas 
 Hi5 - rede social

Hi-5
Desambiguação